Il doppio del torneo di tennis Brest Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Damm e Maks Mirny che hanno battuto in finale Rodolphe Gilbert e Lionel Roux 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie

Assente
 Wayne Black /  Mark Keil (primo turno)

 Massimo Bertolini /  Devin Bowen (quarti di finale)
 Jack Waite /  Nenad Zimonjić (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1999